Ženská dvouhra Guadalajara Open Akron 2022 probíhala ve druhé polovině října 2022. Do singlové soutěže guadalajarského tenisového turnaje, hraného na tvrdých dvorcích Panamerického tenisového centra v Zapopanu, nastoupilo padesát šest hráček. Jedenáct z nich včetně tří šťastných poražených si účast zajistilo v kvalifikaci. Jednalo se o úvodní ročník dodatečně zařazené události v dějišti Turnaje mistryň 2021. Konal se jako poslední řádný turnaj sezóny a závěrečná část osmidílné série v kategorii WTA 1000.

V průběhu turnaje si zajistily poslední tři účastnická místa na závěrečný Turnaj mistryň Aryna Sabalenková, Darja Kasatkinová a postupem do semifinále i Maria Sakkariová. Řekyně v něm porazila Marii Bouzkovou, která se po turnaji poprvé posunula do elitní světové třicítky, na 28. místo.

Vítězkou se stala třetí nasazená Američanka Jessica Pegulaová, jež ve finále zdolala řeckou turnajovou čtyřku Marii Sakkariovou za 70 minut poměrem 6–2 a 6–3. Pasivní bilanci vzájemných utkání snížila na 2–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Premiérovou trofejí v kategorii WTA 1000 vylepšila Pegulaová finálovou účast z Mutua Madrid Open 2022 a poprvé se stala světovou trojkou ve dvouhře; souběžně byla i třetí hráčkou deblového žebříčku. Jednalo se o její jubilejní desátou výhru nad členkou první světové desítky, když Sakkariové patřila šestá příčka. Z turnaje Američanka odjížděla se sezónní bilancí zápasů 41–17. Více střetnutí od ledna 2022 vyhrály pouze Świąteková (62) a Džabúrová (46).

Na prahu vyřazení se Pegulaová ocitla ve druhém kole, kdy odvrátila tři mečboly wimbledonské šampionce Jeleně Rybakinové. Následně vyřadila další tři grandslamové vítězky v řadě, Biancu Andreescuovou, Sloane Stephensovou a Viktorii Azarenkovou.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazené hráčky

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Guadalajara Open
WTA Tour 2022